Sperrberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Sperrberg (Gemeinde Breitenfurt), Ortslage von Breitenfurt bei Wien, Bezirk Mödling, Niederösterreich

 Sperrberg (Wienerwald) (ca. 480 m), Anhöhe im Wienerwald bei Breitenfurt bei Wien
 Sperrberg (Niedergailbach) (Totenkopf 387 m), Höhenrücken bei Niedergailbach im Saarland